Nordhavn kan henvise til flere artikler:
 Helsingør Nordhavn − en del af Helsingør Havn
 Nordhavnen − en del af Københavns Havn
 Nordhavn Station − en S-togs- og metrostation
 Aarhus Ø − et byområde i Aarhus, tidligere Aarhus Nordhavn